Zwierzęta:
 bóbr (Castor) – rodzaj ssaków z rzędu gryzoni, obejmujący m.in. dwa żyjące gatunki:
 bóbr europejski (Castor fiber) – ssak z rzędu gryzoni
 bóbr kanadyjski (Castor canadensis) – ssak z rzędu gryzoni

Rzeki:
 Bóbr – rzeka na  Dolnym Śląsku, lewy dopływ Odry
 Bóbr – rzeka na Białorusi, lewy dopływ Berezyny

Miejscowości:
 Bóbr – część czeskiego miasta Žacléř w Karkonoszach

Inne:
 ORP Bóbr – polski trałowiec

Zobacz też 

 Bobry